Мелешин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гнезненский повят, Великопольское воеводство. Население — 3981 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Одолянув
 Гмина Яновец-Велькопольски
 Гмина Клецко
 Гмина Месциско
 Гмина Рогово

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства